Wigmore – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Bedfordshire, w Luton
 Wigmore – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Herefordshire
 Wigmore – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent, w Medway